|-
| (98801) 2000 YZ114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98802) 2000 YB115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98803) 2000 YE115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98804) 2000 YD117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98805) 2000 YM117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98806) 2000 YU117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98807) 2000 YK118||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98808) 2000 YP118||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98809) 2000 YD119||||31 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98810) 2000 YR119||||17 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98811) 2000 YS119||||17 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98812) 2000 YP120||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98813) 2000 YX120||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98814) 2000 YC122||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98815) 2000 YR123||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98816) 2000 YU123||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98817) 2000 YQ124||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98818) 2000 YH125||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98819) 2000 YC129||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (98820) 2000 YL130||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98821) 2000 YV131||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98822) 2000 YR132||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98823) 2000 YF135||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98824) 2000 YS135||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 98825 Меріеллен (Maryellen)||||27 грудня 2000||Обсерваторія Кресент Б'ютт||Е. Шерідан
|-
| (98826) 2000 YF140||||31 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (98827) 2001 AW||2001 AW||1 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98828) 2001 AP3||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98829) 2001 AG4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98830) 2001 AP4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98831) 2001 AR4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98832) 2001 AL5||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98833) 2001 AF12||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98834) 2001 AR15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98835) 2001 AS15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98836) 2001 AF17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98837) 2001 AQ17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98838) 2001 AH19||||4 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (98839) 2001 AT20||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98840) 2001 AA22||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98841) 2001 AL22||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98842) 2001 AQ22||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98843) 2001 AQ26||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98844) 2001 AP27||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98845) 2001 AU27||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98846) 2001 AV27||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98847) 2001 AW29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98848) 2001 AT30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98849) 2001 AY30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98850) 2001 AM33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98851) 2001 AW33||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98852) 2001 AJ34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98853) 2001 AY34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98854) 2001 AU36||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98855) 2001 AU37||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98856) 2001 AA38||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98857) 2001 AM38||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98858) 2001 AT41||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98859) 2001 AZ41||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98860) 2001 AK42||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98861) 2001 AA44||||7 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98862) 2001 AN44||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (98863) 2001 AR46||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98864) 2001 AR47||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98865) 2001 AY47||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 98866 Giannabussolari||||15 січня 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (98867) 2001 BG4||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98868) 2001 BS5||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98869) 2001 BT5||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98870) 2001 BV5||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98871) 2001 BB7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98872) 2001 BO9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98873) 2001 BO11||||20 січня 2001||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (98874) 2001 BE14||||19 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98875) 2001 BN15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (98876) 2001 BL17||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98877) 2001 BK19||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98878) 2001 BT21||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98879) 2001 BC24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98880) 2001 BF25||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98881) 2001 BQ25||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98882) 2001 BG28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98883) 2001 BY28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98884) 2001 BL29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98885) 2001 BX29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98886) 2001 BZ29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98887) 2001 BQ34||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98888) 2001 BW34||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98889) 2001 BL38||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98890) 2001 BH40||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98891) 2001 BK41||||19 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (98892) 2001 BX42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98893) 2001 BB44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98894) 2001 BC44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98895) 2001 BE44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98896) 2001 BK44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98897) 2001 BL44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98898) 2001 BU45||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98899) 2001 BG48||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (98900) 2001 BF50||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

98800